Чемпіонат Албанії 1949 — 12-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном втретє поспіль став «Партизані».

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Юлі і Кукь змінив назву на Дуррес.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1949
Албанія